Weibersbach ist der Name von Fließgewässer im Landkreis Aschaffenburg, Bayern:

 Weibersbach (Kahl) – zwei Zuflüsse der Kahl; flussabwärts:
 Weibersbach (Kahl, Schimborn), linker Zufluss in Schimborn (Markt Mömbris) 
 Weibersbach (Kahl, Michelbach), auch Albstädter Bach oder Michelbach, rechter Zufluss in Michelbach (Stadt Alzenau)
 Weibersbach, Nebenname des Steinbach (Hafenlohr), linker Zufluss der Hafenlohr nach Weibersbrunn

Siehe auch:
 Weiersbach
 Weilersbach